Мірандо́ль-Бурньюна́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 24 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 591 особи у працездатному віці (15-64 років) 408 були активні, 183 — неактивні (показник активності 69,0%, у 1999 році було 61,6%). З 408 активних працювало 377 осіб (199 чоловіків та 178 жінок), безробітних було 31 (19 чоловіків та 12 жінок). Серед 183 неактивних 39 осіб було учнями чи студентами, 84 — пенсіонерами, 60 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 492 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1066,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Мірандоль-Бурньюнак 
 [ Розташування муніципалітету Мірандоль-Бурньюнак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн